Stripped може да се отнася за:

 Stripped, песен на Depeche Mode
 Stripped, албум на Рамщайн
 Stripped, албум на Кристина Агилера